Сала — невеличкий пліт із снопів

Топоніми 
 Сала (Швеція) — місто у Швеції.
 Сала (комуна) — комуна у Швеції.
 Сала (родовище) — родовище у Швеції.

Прізвище 
Са́ла — італійське прізвище.
 Клаудіо Сала — італійський футболіст, тренер.
 Патриціо Сала — італійський футболіст, тренер.

Примітки 

Італійські прізвища